Черняхово — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Пригородного сельского поселения.

Население

История 
В 1910 году в Лаукупёнене проживало 304 человека, в 1933 году — 271 человек.

В 1938 году Лаукупёнен был переименован в Эрленхаген, в 1946 году — в посёлок Черняхово.

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района